Sarah Douglas (née en 1952), actrice anglaise
Sarah Douglas (née en 1994), skipper canadienne